Raudsepp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Raudsepp (* 1993), estnischer Fußballspieler
 Hugo Raudsepp (1883–1952), estnischer Schriftsteller
 Kirill Raudsepp (1915–2006), estnischer Dirigent
 Pavo Raudsepp (* 1973), estnischer Skilangläufer
 Tarmo Raudsep (* 1981), estnischer Radrennfahrer